Saint-Grégoire ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Grégoire (Tarn), Département Tarn
 Saint-Grégoire-d’Ardennes, Département Charente-Maritime
 Saint-Grégoire-du-Vièvre, Département Eure